Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Wringinrejo (Gambiran), een plaats in het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Wringinrejo (Sooko), een plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java